

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Klimasy – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Klimasy – część wsi Jaworzynka w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Klimasy – część wsi Sól w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza

Zobacz też 
 Klimki, Klimkowo, Klimkówka, Klimontów, Klimontówek, Klimonty, Klimówka, Klimy